Coerção
Ou ainda:
Imposição das mãos

Desambiguação